Соревнования в плавании на 50 метров на спине (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 5 и 6 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 5 августа в 9:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:42, а финал — 6 августа в 18:49.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты — страницы 81, 82, 103, 122

50 м, на спине, женщины